Oryzomyini – plemię ssaków z podrodziny bawełniaków (Sigmodontinae) w obrębie rodziny chomikowatych (Cricetidae).

Zasięg występowania 
Plemię obejmuje gatunki występujące w Ameryce.

Podział systematyczny 
Do plemienia należą następujące występujące współcześnie rodzaje:

Opisano również rodzaje wymarłe:
 Agathaeromys 
 Carletonomys 
 Dushimys 
 Reigomys

Uwagi

Przypisy